Ехидо Сан Мартин има више значења:

 Ехидо Сан Мартин (Сан Мартин де лас Пирамидес), насеље у савезној држави Мексико у Мексику
 Ехидо Сан Мартин (Лас Чоапас), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику